Brücker ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Ludwig Brücker (1915–1992), deutscher Verbandsfunktionär
 Herbert Brücker (* 1960), deutscher Wirtschaftswissenschaftler, Migrationsforscher und Hochschullehrer
 Martin Brücker (* 1980), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Otto-Hermann Brücker (1899–1964), deutscher Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg